Сезон 2002—2003 у Національній лізі А (, ) — 106-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Перший етап 

Результати

Другий етап

Чемпіонський раунд 

Результати

Перехідний турнір 

Результати

Посилання 
 Тур за туром на RSSSF 

2003
Швейцарія
Швейцарія
2002 у швейцарському спорті
2003 у швейцарському спорті